Бьёрн Железнобо́кий (, ) — король Швеции, живший в IX веке. Он считается первым правителем Швеции из Дома Мунсё. В начале XVIII века курган на острове Мунсё был назван могилой Бьёрна Железнобокого (, hög происходит от  — курган, могильный холм).

Биография 
Бьёрн Железнобокий, один из сыновей Рагнара Лодброка, в 859 году достиг Гибралтара и разграбил средиземноморское побережье Марокко. Затем его путь лежал на Балеарские острова и в Прованс. В 862 году Бьёрн вернулся в Британию, разорив на обратном пути Валенсию.

В «Саге о Хервёр», как и в «», повествуется о том, что Эйстейнн Жестокий был убит Бьёрном и его братьями и что они завоевали всю Швецию. Когда умер Рагнар Лодброк, его титул конунга унаследовал Бьёрн Железнобокий. У него было двое сыновей, Рефил Бьёрнсон и Эрик Бьёрнсон, который стал следующим конунгом Швеции. В «Саге о Ньяле» называется ещё один сын, Хроальд, потомки которого обосновались в Исландии, где вошли в число самых знатных родов (один из них — Торд с Мыса).

В кино 
 «Викинги» / Vikings (2013—2020; Ирландия, Канада); в роли Бьёрна в детстве — Нэйтан О’Тул, в роли взрослого Бьёрна — Александр Людвиг. При этом в сериале его матерью является Лагерта, а не Аслауг.

Примечания

Литература 
 Lagerquist L. O. Sveriges Regenter, från forntid till nutid.— Stockholm, 1997.— ISBN 91-1-963882-5

Правители Европы IX века
Эпоха викингов в Италии